Este anexo contém uma lista dos municípios do Brasil por população, segundo estimativa de 2015 realizado pelo IBGE.

Ligações externas 
 
 

!